Kilbourne ist:

der Familienname folgender Personen:

 Andrea Kilbourne (* 1980), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Edwin Kilbourne (1920–2011), US-amerikanischer Mikrobiologe
 James Kilbourne (1770–1850), US-amerikanischer Politiker
 Jean Kilbourne (* 1943), US-amerikanische Autorin
 Wendy Kilbourne (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin

der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kilbourne (Illinois)
 Kilbourne (Louisiana)
 Kilbourne (Ohio)
 Kilbourne Township (Mason County, Illinois)

Kilbourne als Teil von Firmierungen:
 Knight & Kilbourne Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller